Chochrjakow ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Chochrjakow (* 1965), weißrussischer Biathlet
 Nikolai Anatoljewitsch Chochrjakow (* 1985), russischer Skilangläufer
 Pjotr Alexandrowitsch Chochrjakow (* 1990), russischer Eishockeyspieler